Исаметово — название нескольких населённых пунктов:

 Исаметово — село в Илишевском районе Башкортостана.
 Исаметово — деревня в Шаранском районе Башкортостана.